Gwiazdy polskiej muzyki lat 80. – vol. 2 (album Dżemu)
 Gwiazdy polskiej muzyki lat 80. – vol. 2 (album Lady Pank)
 Gwiazdy polskiej muzyki lat 80. – vol. 2 (album Maanamu)
 Gwiazdy polskiej muzyki lat 80. – vol. 2 (album TSA)
 Gwiazdy polskiej muzyki lat 80. – vol. 2 (album różnych artystów)

Zobacz też